Ugo Humbert a fost campionul en-titre, dar a pierdut în runda a doua în fața lui Hubert Hurkacz.

Capi de serie

Tabloul principal

Finală

Jumătatea superioară

Jumătatea inferioară

Calificări

Capi de serie

Jucători calificați

Rezultate

Prima calificare

A doua calificare

A treia calificare

A patra calificare

Note

Legături externe
Main draw
Qualifying draw

2022
ATP Tour 2022